Die Saison 2015/16 der Regionalliga West war die achte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde mit dem Spiel Rot Weiss Ahlen gegen Alemannia Aachen am 31. Juli 2015 eröffnet und endete am 21. Mai 2016 mit dem 38. Spieltag.

Saisonverlauf

Vorsaison 

Mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund stieg ein Verein aus der letztjährigen 3. Liga-Spielzeit ab und spielte nach zwei Jahren wieder in der Regionalliga West. Premiere in der Regionalliga West feierten der TuS Erndtebrück und der FC Wegberg-Beeck. Zurück in der Viertklassigkeit war der ehemalige Zweitligist Rot Weiss Ahlen, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga 2011 fünftklassig spielte. Ebenfalls vertreten war die SSVg Velbert, die nach dem Abstieg 2014 den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga West schaffte. Erstmals konnte sich ein westfälischer Verein über die Platzierung in der Regionalliga West die Möglichkeit eröffnen, in die Hauptrunde des DFB-Pokals einzuziehen.

Vor Saisonstart nannte die Mehrzahl der Trainer keinen Topfavoriten für die Meisterschaft, sondern erwartete ein enges Rennen mehrerer Spitzenmannschaften. Fast alle Übungsleiter zählten Aachen, Viktoria Köln, Oberhausen und Essen zu den Meisterkandidaten. Die meisten Trainer zählten zur Gruppe der Favoriten auch den letztjährigen Drittligisten aus Dortmund sowie den Vorjahresmeister aus Mönchengladbach.

Hinrunde 
Das Eröffnungsspiel am 31. Juli 2015 fand zwischen Rot Weiss Ahlen und Alemannia Aachen statt. Herbstmeister wurden die Sportfreunde Lotte.

Rückrunde 
Als Tabellenerster ging der Vorjahresmeister Mönchengladbach II in die Winterpause (14. Dezember bis 28. Januar 2016). Nach Lottes 30. Saisonspiel standen die Sportfreunde vorzeitig als Teilnehmer am Entscheidungsspiel gegen den Oberligisten Sportfreunde Siegen um den Einzug in den DFB-Pokal fest. Gladbach und Lotte blieben fast die gesamte Rückrunde erste Anwärter auf die Meisterschaft, die sich letztlich nach 33 absolvierten Spielen die Sportfreunde Lotte sicherten. Die Lotter gewannen damit nach der Meisterschaft im Jahr 2013 ihren bereits zweiten Meistertitel in der Regionalliga West. In den zwei Aufstiegsspielen konnten sich die Sportfreunde gegen den Südwestmeister SV Waldhof Mannheim durchsetzen und in die 3. Liga aufsteigen.

Das Tabellenschlusslicht FC Wegberg-Beeck stand bereits im März als erster Absteiger fest, da der Klub keine Lizenz für die folgende Regionalligasaison beantragte. Weitere Absteiger waren der FC Kray, der damit die Regionalliga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen musste, und die Aufsteiger TuS Erndtebrück und SSVg Velbert. Die Saison endete am 21. Mai 2016 nach 36 Spieltagen. Der Klassenverbleib des 1. FC Köln II war zunächst noch unsicher. Durch den Lotter Aufstieg konnten aber letztlich auch die Kölner die Klasse halten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 

Stand: 21. Mai 2016

Zuschauer 
Insgesamt sahen 587.500 Zuschauer die Spiele der Regionalliga West (1.527 pro Spiel). Die höchsten Besucherzahlen wies mit durchschnittlich 7.990 Zuschauern pro Spiel der Tivoli in Aachen auf, wo beim Spiel gegen Mönchengladbach II mit 13.000 Zuschauern das Spiel vor der größten Kulisse der Spielzeit stattfand. Den geringsten Zuschauerschnitt hatte die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf (325 Zuschauer pro Spiel).

DFB-Pokal-Qualifikationsspiel 
Für das erstmals ausgetragene Qualifikationsspiel qualifizierten sich die zwei jeweils bestplatzierten und am DFB-Pokal teilnahmeberechtigten und nicht bereits über den Westfalenpokal qualifizierten westfälischen Vereine der Regionalliga West (Sportfreunde Lotte) und der Oberliga Westfalen (Sportfreunde Siegen).

|}

Stadien

Einzelnachweise

Weblinks 

Regionalliga 2015
2015